Tunbridge kan syfta på:

 Tunbridge, Australien – en ort i Southern Midlands, Tasmanien, Australien
 Tunbridge, Illinois – en ort i Illinois, USA
 Tunbridge, Vermont – en stad i Vermont, USA
 Royal Tunbridge Wells – en stad i Kent, England
 Tonbridge – en stad i Kent, England